Exley ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher (Chris) Exley, britischer Chemiker
 Frederick Exley (1929–1992), US-amerikanischer Schriftsteller
 John Exley

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Exley (Georgia)

Sonstiges:
 Mount Exley, Berg im Australischen Antarktisterritorium